Pietro Piller Cottrer (ur. 20 grudnia 1974 r. w Pieve di Cadore) – włoski biegacz narciarski, 4-krotny medalista olimpijski, 3-krotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Swój pierwszy medal olimpijski Piller Cottrer wywalczył podczas igrzysk olimpijskich w Salt Lake City, gdzie wraz z Giorgio di Centą, Fabio Majem i Cristianem Zorzim wywalczył srebrny medal w sztafecie 4x10 km. Podczas igrzysk olimpijskich w Turynie zdobył brązowy medal w biegu na łączonym na 30 km oraz złoty w sztafecie 4x10 km z Fulvio Valbusą, di Centą i Zorzim. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver zdobył srebrny medal w biegu na 15 km techniką dowolną.

Już 1997 r. na mistrzostwach świata w Trondheim wywalczył swój pierwszy seniorki medal zajmując wraz z di Centą, Silvio Faunerem i Valbusą trzecie miejsce w biegu sztafetowym 4x10 km. Jego największym indywidualnym sukcesem jest złoty medal w biegu na 15 km stylem dowolnym wywalczony podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie. Podczas mistrzostw świata w Sapporo zdobył brązowy medal w biegu łączonym na 30 km.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2007/2008, kiedy to zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji biegów dystansowych był drugi. W sezonie 2008/2009 wywalczył małą kryształową kulę w klasyfikacji biegów dystansowych.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 51. 
 sezon 1995/1996: 59. 
 sezon 1996/1997: 13. 
 sezon 1997/1998: 17. 
 sezon 1998/1999: 38. 
 sezon 1999/2000: 23. 
 sezon 2000/2001: 4. 
 sezon 2001/2002: 15. 
 sezon 2002/2003: 18. 
 sezon 2003/2004: 12. 
 sezon 2004/2005: 35. 
 sezon 2005/2006: 13. 
 sezon 2006/2007: 41. 
 sezon 2007/2008: 3. 
 sezon 2008/2009: 4. 
 sezon 2009/2010: 16. 
 sezon 2010/2011: 87.

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium chronologicznie

Linki zewnętrzne 
  
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1997
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Odznaczeni Orderem Zasługi Republiki Włoskiej
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Urodzeni w 1974
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Pieve di Cadore